Anna Mąka (ur. 22 maja 1992 w Zakopanem) – polska biathlonistka, olimpijka. Dwukrotna mistrzyni Polski juniorek 2010, brązowa medalistka w sztafecie seniorów 2008/2009 i 2011. Klub BKS Wojsko Polskie Kościelisko.

Jest żołnierzem Wojska Polskiego.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 BKS WP, Fotografia Anny Mąki

Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Kobiety – żołnierze Wojska Polskiego
Szeregowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Zakopanem